Die Saison 1999/2000 war die 53. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Viertelfinal 
EHC Chur – HC Sierre 3:0 (6:0, 3:2, 8:2)
HC La Chaux-de-Fonds – EHC Olten 3:1 (5:0, 2:5, 3:2, 4:3)
Genève-Servette HC – HC Lausanne 3:1 (4:3, 1:2, 2:0, 4:2)
EHC Biel – HC Thurgau 3:2 (5:1, 7:5, 2:4, 1:5, 4:2)

Halbfinal 
EHC Chur – EHC Biel 3:1 (3:2, 2:4, 5:2, 3:2)
HC La Chaux-de-Fonds – Genève-Servette HC 3:2 (1:2, 2:3, 5:0, 2:1, 2:1)

Final 
EHC Chur – HC La Chaux-de-Fonds 3:2 (6:2, 2:3, 4:1, 1:4, 13:2)

Relegation 
EHC Visp – Grasshopper Club Zürich 4:1 (7:4, 7:4, 4:3, 4:6, 5:2)

Weblinks 
 

B2000
Eishockeysaison 1999/2000